Polona Hercog e Jessica Moore erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Elena Bogdan e Noppawan Lertcheewakarn hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 10–8 Tímea Babos e Heather Watson.

Teste di serie

  Ana Bogdan /  Ajla Tomljanović (primo turno)
  Elena Bogdan /  Noppawan Lertcheewakarn (campionesse)
  Tímea Babos /  Heather Watson (finale)
  Kristina Mladenovic /  Silvia Njirić (quarti di finale)

  Verónica Cepede Royg /  Camila Silva (secondo turno) 
  Yana Buchina  /  Ksenija Pervak (semifinali) 
  Beatrice Capra /  Lauren Embree (quarti di finale) 
  Christina McHale /  Sloane Stephens (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Open di Francia 2009